La famille Amadio est une famille patricienne de Venise. Elle arriva d'Ossaro en 963 et furent appelés Armini. Elle donna des tribuns à Venise. La famille s'éteignit avec un Giovanni, évêque de Castello et archevêque de Corfou et cardinal, mort en 1385 à Rome. Une autre branche de la famille de notaires et d'officiers de Lugano est signalée aussi à Milan et à Pavie.

Les armes des Amadio sont d'azur, à un mont de trois coupeaux d'or, mouvant de la pointe et surmonté d'un D de gueules.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Liens externes 
 

Famille de la république de Venise
Patronyme italien